Ленкавський — українське та польське прізвище.

Персоналії 
 Ленкавський Степан (1904—1977) — український політичний діяч, публіцист, один із ідеологів Організації Українських Націоналістів.
 Теофіль Ленкавський — ректор духовної семінарії РКЦ в Перемишлі, почесний громадянин Лежайська.

Українські прізвища
Польські прізвища